Dick Cook, Amerikaans bestuurder bij onder meer Walt Disney
 Richard Cook (journalist) (1957-2007), Brits jazzjournalist